

Anno 
 782 o 782 a.C.

Codici 
 782 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Quito comet astrograph station, nella regione Pichincha, dell'Ecuador

Matematica 
 782 (numero)